Mondo piccolo – serie di romanzi di Giovannino Guareschi, imperniati sulla conflittualità fra i personaggi di Don Camillo e Peppone
 Mondo piccolo – particolare tipo di grafo collegato alla teoria del mondo piccolo